Ю́рский:
 Юрский период — геологический период мезозойской эры.
 Юрский мрамор — горная порода класса известняков.
 Юрский музей — палеонтологический музей юрского периода в Айхштетте (Германия).

Фамилия 
 Г. Юрский (наст. имя Георгий Георгиевич Замысловский; 1872—1920) — русский дореволюционный политик.
 Юрский, Сергей Юрьевич (1935—2019) — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино; народный артист РСФСР.

Юрская

См. также 
 Юрская (значения)
 Парк юрского периода (значения)